La crise du lait peut désigner :
 la crise laitière de 2009 en Europe,
 ou la crise laitière de 2015 en Europe.
